Зиматан има више значења:

 Зиматан (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Зиматан (Сантијаго Астата), насеље у савезној држави Оахака у Мексику